Châtres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Châtres, Seine-et-Marne, kommun, Département de Seine-et-Marne, 
 Châtres, Aube, kommun, Département de l'Aube, 
 Châtres, Dordogne, kommun, Département de la Dordogne,